

Історія 

 Чжоу (династія) — китайська династія, що правила в проміжку між правлінням династії Шан та династії Цінь
 Західна (Рання) Чжоу — царська династія в Китаї, період Західної Чжоу виділяють як початковий період епохи Чжоу (з ХІ ст. до 771 року до Р.Х)
  Східна (Пізня) Чжоу — царська династія в Китаї, що правила царством Чжоу з 770 року до Р. Х. Правління цієї династії вважається як кінцевий період епохи Чжоу
 Династія Північна Чжоу (557—581)
 Династія Пізня Чжоу (951—960)

Спроби заснування держав і династій із назвою Чжоу: див. У Цзетянь, Чжан Шичен (, 1354—1367), У Саньґуй (1678—1681).

Персоналії 

Прізвище:
 Чжоу Еньлай (1898–1976) — китайський громадсько-політичний і державний діяч, дипломат.
 Чжоу Лі (1955) — китайський дипломат.
 Чжоу Лінда ( 1983) — азіатсько-американська співачка.
 Чжоу Лусінь (1988) — китайський стрибун у воду, олімпійський медаліст.
 Чжоу Мі (1979) — китайська бадмінтоністка, олімпійська медалістка, призерка чемпіонатів світу.
 Чжоу Сухун (1979) — китайська волейболістка, олімпійська чемпіонка.
 Чжоу Сяопей (1945) — китайський дипломат.
 Чжоу Фан (730–810) — китайський художник епохи династії Тан.
 Чжоу Фен ( 1993) — китайська борчиня вільного стилю, срібна призерка чемпіонату світу, чемпіонка, срібна та бронзова призерка чемпіонатів Азії, дворазова чемпіонка Азійських ігор, бронзова призерка Кубку світу, учасниця Олімпійських ігор.
 Чжоу Чжаньтінь ( 1990) — китайська борчиня вільного стилю, дворазова бронзова призерка чемпіонатів Азії, бронзова призерка Кубку світу.
 Чжоу Цзиці — в. о. президента Республіки Китай у червні 1922 року.
 Чжоу Цянь ( 1989) — китайська борчиня вільного стилю, срібна та бронзова призерка чемпіонатів світу, бронзова призерка чемпіонату Азії.
 Чжоу Чуньсю (1978) — китайська легкоатлетка, олімпійська медалістка.
 Чжоу Ян (1991) — китайська ковзанярка, що спеціалізується в шорт-треку, дворазова олімпійська чемпіонка.
 Чжоу Яфей (1984)) — китайська плавчиня, олімпійська медалістка.

Власне ім'я:
 Чжуан Чжоу 莊周: Чжуан-цзи — китайський філософ, представник даоської школи

Посмертне ім'я:
 Чжоу-ван 紂王, останній правитель династії Шан: див. Чжоу-сінь.

Географія 

Чжоу 州 — одиниця адміністративного поділу у давнім Китаї (див. Дев'ять провінцій), Кореї, В'єтнамі та Японії. Натепер — складова частина багатьох назв у КНР.
 Цзіньчжоу — міський округ в провінції Ляонін:
 Ханчжоу
 Сучжоу
 Янчжоу
 Фучжоу